Coppa del Generalissimo 1964 – edizione della competizione di hockey su pista maschile spagnola
 Coppa del Generalissimo 1964 – edizione della competizione di pallacanestro maschile spagnola